Miejscowości w USA:
 Garnavillo – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clayton
Gminy w USA:
 Garnavillo (ang. Garnavillo Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clayton